Севастопольский зоопарк — один из самых молодых зоопарков Крыма. Он также является первым официально открывшимся зоопарком Севастополя, исполняющим научно-просветительские и природоохранные функции.

История зоопарка 
Открытие зоопарка состоялось 1 июля 2012 года по инициативе энтузиаста коневодства и селекции Ремигиюса Врадия, действующего директора. Его коллекция постоянно растёт, пополняясь путём обмена с другими зоопарками и приобретения животных из питомников.

15 декабря 2013 года состоялась встреча работников и питомцев зоопарка с посетителями в Торгово-Развлекательном Центре «Муссон» на площади информационного супермаркета «Атриум-Севастополь».

Цели и задачи 
 Наработка и усовершенствование опыта по содержанию и разведению диких животных в неволе.
 Содействие школам, ВУЗам и другим учреждениям системы образования.
 Обеспечение приюта травмированным диким животным.

Расположение 
В настоящее время зоопарк расположен в Нахимовском районе на ул. Бирюлёва, владение 34, в нескольких остановках от Черноморского Филиала Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова, стадиона Футбольного Клуба «Севастополь» и мемориального комплекса «Малахов Курган».

Виды животных в коллекции зоопарка 
Экспозиция 2014 года:

 Хищники: лев, леопард, пума, обыкновенная рысь, носуха, енот-полоскун, полосатый скунс, каменная куница, сурикаты, барсуки.
 Копытные: английский тяжеловоз, лама, европейская лань, шетлендский пони, косуля, карликовая коза, карликовая овца.
 Грызунообразные: индийский дикобраз, байбак, белка, карликовые декоративные кролики, морские свинки, тушканчики.
 Приматы: снежная обезьяна, мартышка-гусар, верветка, макак-резус, игрунки, лемуры.
 Птицы: африканский страус, эму, могильник, аист, серый журавль, павлин, лебедь-шипун, жако, розеллы, кореллы, чёрный лебедь, белолобый гусь, обыкновенная цесарка, курицы Брама и Бентамка, прыгающие попугаи, волнистые попугайчики, различные породы голубей.
 Пресмыкающиеся: игуана, красноухая черепаха.
 Водоём с карпами кои.

Посетителям зоопарка 
 На территории продаются различные корма для угощения питомцев зоопарка
 Выездка производится по ул. Бирюлёва.
 Фото- и видеосъёмка на территории бесплатная.
 Дети в зоопарк допускаются только в сопровождении взрослых.
 Курение на территории зоопарка запрещено, для этого существует специальное место за воротами.
 Просовывать пальцы в клетки, пугать животных воспрещается.
 Кормить животных принесёнными из дома лакомствами можно только с одобрения работников зоопарка.

Примечания

Ссылки 
 официальная страничка в контакте
  официальная группа в контакте
 Где на полуострове можно пообщаться с братьями нашими меньшими.

См. также 
 Зоопарки мира

Зоопарк
Зоопарки Крыма
Организации, основанные в 2012 году
Достопримечательности Севастополя
Туризм в Севастополе